Discodeles är ett släkte av groddjur. Discodeles ingår i familjen Ceratobatrachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Discodeles